Palladius steht für:

Personen:

 Palladius (Schriftsteller) (5. Jh.), Autor landwirtschaftlicher Werke
 Palladius von Saintes (französisch Saint-Pallais; * um 530; † um 598), Bischof der südwestfranzösischen Stadt Saintes
 Palladius von Italia, war 344 n. Chr. römischer Präfekt in Ägypten
 Olympius Palladius, war 370–371 römischer Präfekt in Ägypten
 Palladios (Palladius) von Helenopolis (Wende vom 4. zum 5. Jh.), Mönch, Schriftsteller und Bischof
 Palladius (Caesar) (5. Jh.), Mitkaiser des weströmischen Reichs
 Palladius (Bischof) (5. Jh.), in Irland tätiger Missionsbischof
 Palladius, war 737 ein Bischof von Nîmes
 Peder Palladius (1503–1560), evangelischer Theologe und Reformator Dänemarks
 Niels Palladius (1510–1560), evangelischer Bischof von Lund
 Pjotr Iwanowitsch Kafarow (1817–1878), Ordensname Palladius, russischer Archimandrit und Sinologe

Palladius steht auch für:
 Palladius-Transkription, eine nach Pjotr Iwanowitsch Kafaroff benannte kyrillische Umschrift für die chinesische Sprache